Калуцкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Калуцкий, Анатолий Владимирович (род. 1960) — советский легкоатлет, тренер.
 Калуцкий, Константин Константинович (1930—2000) — советский учёный-лесовод.
 Калуцкий, Николай Васильевич (1919—2002) — Герой Советского Союза (1945).